Farkas Mihály (1799–1880) jogi doktor, asztalosmester, gazdálkodó, fővárosi képviselő
 Farkas Mihály (1816–1904) kanonok, szentszéki ülnök
 Farkas Mihály (1833–1900) jogász, kertészeti és gazdasági szakíró, növénytermesztő
 Farkas Mihály (1877–?) színész, színigazgató
 Farkas Mihály (1904–1965) politikus, honvédelmi miniszter
 Farkas Mihály (?–?) az Újpest labdarúgója az 1930-as években
 Farkas Mihály (1928–1957) honvédtiszt, az 1956-os forradalom résztvevője